Hutaimbaru (Baru), een plaats in Indonesië
Hutaimbaru (Panyabungan Selatan), een plaats in Indonesië
Hutaimbaru (Muara Batang Gadis), een plaats in Indonesië